Олег Станиславович Татауров (род. 23 августа 1972) – советский и  российский фигурист и тренер. Бронзовый призёр Универсиады в Саппоро.   Он представлял Россию на зимних Олимпийских играх 1994 года, где  занял 11-е место.

Биография
Татауров родился 23 августа 1972 года в Ленинграде. Кататься начал в шестилетнем возрасте. Воспитанник Алексея Мишина.

Татауров взял бронзу в 1990 году на Международном Гран-при  Сен-Жерве и серебро год спустя. Он выиграл бронзовую медаль на Зимней Универсиаде 1991 года для Советского Союза.  После его распада он представлял Россию. Олег выиграл несколько российских национальных медалей и был выбран для участия в зимних Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере.  Он завершил соревнования на 11-м место, заняв пятое  в короткой программе и лишь 13-е в произвольной.   Участник чемпионатов Европы (1993–1995) и мира (1993–1994)

В настоящее время Татауров работает тренером в питерском СК «Юбилейный» в группе Мишина. Среди его учеников: Софья Самодурова, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Александр Петров, Пётр Гуменник, Андрей Лазукин, Алексей Красножон, Алина Супьян.

Примечания

Ссылки 
Тренеры по фигурному катанию России
Фигуристы России
Фигуристы СССР
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1994 года